Pedro Asúa Mendía (1890-1936), un prêtre espagnol.
 Marta Mendía Valencia (1975-), une athlète espagnole.
 Idoia Mendia Cueva (1956-), une femme politique espagnole.
Patronyme hispanique